Die 42. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 3. August bis zum 8. August 1948 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Nach neun Jahren Unterbrechung aufgrund des Zweiten Weltkrieges konnte das Turnier wieder durchgeführt werden. Die Internationalität beschränkte sich auf den mit Gottfried von Cramm befreundeten Australier Jack Harper, den in Lübeck lebenden Esten Kristjan Lasn und zwei in Hamburg lebende Britinnen. 13 Jahre nach seiner letzten Teilnahme gewann von Cramm seinen fünften Einzeltitel und mit Harper auch das Doppel. Zwei Titel gewann auch Ursula Rosenow im Einzel und im Mixed an der Seite von Ernst Buchholz. Von den Siegern von 1939 war noch Änne Schneider-Peitz mit dabei. Henner Henkel war im Krieg geblieben. Sein Bruder Ferdinand erreichte das Doppelfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis-Rundschreiben Nr. 9/48, Nachrichtenzentrale des deutschen Tennissports (Ferdinand Gruber)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1948